BlackBerry – komputer kieszonkowy

Gminy w USA:
 Blackberry (ang. Blackberry Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 Blackberry (ang. Blackberry Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca